Municipio de Venango puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Venango (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Venango (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Venango (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.